Алексєєвський район — назва декількох адміністративних одиниць Російської Федерації:

Алексєєвський район (Бєлгородська область)
Алексєєвський район (Волгоградська область)
Алексєєвський район (Самарська область)
Алексєєвський район (Татарстан)

Див. також 
 Алексєєвський
 Олексіївський район — район Шахтинської округи Донецької губернії УРСР
 Олексіївський район — район Балтської округи Одеської губернії та Молдавської АРСР УРСР
 Олексіївський район — район Харківської округи Харківської губернії та Харківської області УРСР